Songbird – hybryda odtwarzacza multimedialnego z przeglądarką WWW
 Songbird – album Barbry Streisand
 Songbird – album Evy Cassidy
 Songbird – singiel Oasis z albumu Heathen Chemistry
 Songbird – amerykańska klacz wyścigowa pełnej krwi angielskiej